de Nederlandse Wet op het bevolkingsonderzoek
 World Boxing Organization, een van de internationale boksbonden